Sierra de Yeguas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de Yeguas (kullar), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Sierra de Yeguas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Sierra de Yeguas (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar